Cytise est un nom vernaculaire masculin ambigu désignant en français diverses plantes généralement arbustives de la famille des Fabaceae.

Le mot cytise constitue l'emprunt du latin cytisus, transcription du grec κύτισος, kútisos  qui était à l'origine le nom d'une espèce de trèfle ou de luzerne , puis devient un nom générique pour un grand nombre de légumineuses.

Les cytises font partie de plusieurs genres Laburnum, Cytisophyllum et principalement Cytisus, le genre des cytises « véritables », néanmoins ses espèces ne sont pas forcément les cytises les plus connus.

Liste d'espèces nommées « cytise » 

 Cytise - les espèces du genre Cytisus ou autre nom de l'espèce Laburnum anagyroides
 cytise des Alpes - Laburnum alpinum
 cytise d'Ardoino - Cytisus ardoini
 cytise argenté - Argyrolobium zanonii
 cytise épineux - Calicotome spinosa
 cytise faux ébénier - Laburnum anagyroides
 cytise à feuilles sessiles - Cytisophyllum sessilifoliums
 cytise hérisson - Erinacea anthyllis

Aspects culturels

Toponymie 
Le cytise a donné son nom au parc animalier situé sur le territoire de la commune de Bénifontaine, Communaupole de Lens-Liévin.

Langage des fleurs 
Dans le langage des fleurs, le cytise symbolise la dissimulation.

Notes et références 

Flore (nom vernaculaire)
Faboideae
Nom de légumineuse ambigu